Edmonds (Washington), plaats in de Verenigde Staten

 Personen
 Don Edmonds (1937-2009), Amerikaans filmregisseur
 Kenneth Brian Edmonds (1958), Amerikaans zanger en muziekproducent